Tischlein deck dich ist ein häufig verwendeter, alternativer Name für das Märchen Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack

In Anlehnung an dieses Märchen bezeichnet Tischlein deck dich:
 Tischlein deck dich (Wohlfahrtsorganisation), eine Schweizer Wohlfahrtsorganisation
 Tischlein Deck Dich (1921), Stummfilm von Wilhelm Prager
 Tischlein, deck dich (1956, Alten), einen Märchenfilm von Jürgen von Alten aus dem Jahr 1956
 Tischlein, deck dich (1956, Genschow), einen Märchenfilm von Fritz Genschow aus dem Jahr 1956
 Tischlein, deck dich..., Märchenfilm von Gisela Schwartz-Martell  aus dem Jahr 1966
 Tischlein deck dich (1970), Puppentrickfilm von Rudolf Schraps aus dem Jahr 1970
 Tischlein deck dich (2008), einen Märchenfilm von Ulrich König aus dem Jahr 2008
 die mechanisch im Fußboden versenkbaren Esstische in den Schlössern wie z. B. Linderhof und Herrenchiemsee und Belvedere (Weimar)